Quintini – abitanti di Quinto di Treviso
Quintini – abitanti di Quinto Vercellese
Francesco Quintini – ex calciatore italiano
Pietro Quintini – militare italiano, generale dei Bersaglieri